Великанович — українське прізвище.

 Дмитро Великанович — український громадсько-політичний діяч, організатор українського вчительства, зачинатель  Громадського комітету Рятунку України, посол Сейму Польщі, репресований.
 Великанович Юрій Дмитрович — учасник революційних подій в Іспанії, член КПЗУ.

Прізвища
Українські прізвища